Консу:

 Консу — озеро в Эстонии.
 Консу — деревня в Эстонии.
 Консу (приток Большого Абакана) — река в Хакасии.
 Консу (приток Урала) — река в Оренбургской области.